

Prénom 
Adolphe est un prénom.

Ce prénom a connu en France un déclin rapide depuis 1915 et surtout 1920, la Seconde Guerre mondiale et la chute d'Adolf Hitler provoquant une accélération du phénomène, comme le montrent la chute du classement du prénom Adolphe parmi les prénoms les plus donnés à la naissance en France à partir de 1940. On notera toutefois que sa forme germanique Adolf a bénéficié en France, avec 20 occurrences, d'un regain opportuniste limité entre 40 et 44.

Sens et origine 

Adolphe dérive des termes proto-germaniques *aþalaz (« noble ») et *wulfaz (« loup »), avec donc comme sens global « loup noble ».

Variantes en français 

On relève les formes féminines Adolphie et Adolphine.

Variantes linguistiques 

 allemand, néerlandais, norvégien, islandais, suédois, finlandais, polonais, slovène, tchèque, slovaque :Adolf
 anglais, Adolphus (diminutifs : Dolph, Dolphus, etc.)
 espagnol, espéranto et italien : Adolfo
 latin : Adolfus
 lituanien : Adolfas
 russe : Адольф
 vieil anglais : Æthelwulf

Saints des Églises chrétiennes 

 Adolphe de Cambrai (†728), ou Hadulphe d'Arras, abbé de Saint-Vaast, puis évêque des sièges réunis de Cambrai et d’Arras en Artois
 Adolphe de Cordoue (), martyr espagnol
 Adolphe d'Osnabrück (†1224), moine puis évêque d’Osnabrück
 Adolphe Chatillon (1871-1929), religieux lasallien, vénérable

Souverains et nobles 
 Athaulf, roi des Wisigoths de 410/411 à 415
 Adolphe-Frédéric, roi de Suède de 1751 à 1771
 Adolphe d’Oldenbourg, comte d’Oldenbourg de 1483 à 1500
 Adolphe, grand-duc de Luxembourg de 1890 à 1905

Patronyme 
Adolphe est aussi un patronyme, porté notamment par :
 Monique Adolphe (1932-), scientifique et chercheuse française en biologie cellulaire ;
 Jean-Marc Adolphe (1958-), journaliste et critique de danse, directeur de la revue Mouvement ;
 Timothée Adolphe (1989-), athlète handisport français.

Odonyme 

 Rue Adolphe, à Lille (Nord, Nord-Pas-de-Calais, France).

Œuvres 

 Adolphe, roman de Benjamin Constant (1816) ;
 Adolphe, film de Benoît Jacquot (2002).

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom français